Der auferstandene Christus steht für:

 Der auferstandene Christus (Michelangelo), Skulptur von Michelangelo Buonarroti in der Kirche Santa Maria sopra Minerva in Rom, Italien
 Der auferstandene Christus (Tlalnepantla), Christusfigur von David Gutiérrez Becerril auf einem Friedhof in Tlalnepantla de Baz, Mexiko
 Der auferstandene Christus (Hess), Buntglasfenster von Heinrich Maria von Hess in der Isaakskathedrale in Sankt Petersburg, Russland 

Siehe auch:
 Christus der Auferstandene